Stekolny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Stekolny (Magadan), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Magadan
 Stekolny (Tatarstan), ländliche Siedlung in der Republik Tatarstan